Эредивизи 2022/23 () — 67-й сезон Эредивизи, высшего дивизиона чемпионата Нидерландов по футболу. Сезон начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.

Чемпионский титул защищает «Аякс».

Команды-участники 
В турнире принимают участие 18 команд из 16 городов. Сразу три клуба представляют Роттердам.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
В Эредивизи вышли «Эммен» (вернулся в высший дивизион спустя один сезон), «Волендам» (вернулся в высший дивизион спустя 13 сезонов) и «Эксельсиор» (вернулся в высший дивизион спустя три сезона). В Эрстедивизи выбыли «ПЕК Зволле» (на протяжении десяти лет выступавший в высшем дивизионе), «Виллем II» (провёл восемь лет в высшем дивизионе) и «Хераклес» (провёл 17 лет в высшем дивизионе).

Города и стадионы

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2022/23
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2022 году
Спорт в Нидерландах в 2023 году